Константин Гамсахурдия: Гамсахурдия, Константин Звиадович (род. 1961) — грузинский политик, старший сын Звиада Гамсахурдии.
 Гамсахурдия, Константин Симонович (1891—1975) —  грузинский писатель, филолог, историк-литературовед.